Ха́рьюмаа (), Ха́рью ма́аконд (), также Ха́рьюский уе́зд — один из 15 уездов Эстонии. Административный центр — город Таллин, столица страны.

География 
Харьюмаа выходит к побережью Финского залива Балтийского моря. Примерно соответствует части Харью — одной из восьми исторических областей (маакондов) Эстонии.

Площадь уезда — 4327,58 км2.

Население 
По состоянию на 1 января 2006 года, в уезде проживали  (это самый населённый уезд страны), из которых 45,9 % ― мужчины и 54,1 % ― женщины. Около 75 % населения уезда проживало в столице страны ― городе Таллине. В 2006 году общий коэффициент рождаемости в уезде составил 11,9 ‰, смертности — 11,4 ‰, коэффициент естественного прироста — 0,5 ‰.

Характерной чертой уезда всегда была его многонациональность. Ранее многочисленные немцы почти не представлены, однако в уезде проживает самое крупное в Эстонии русское этническое меньшинство. В 2006 году эстонцы составляли 59,2 % населения (308 тыс.), русские — 32,6 % (170 тыс.), украинцы — 3,4 %, белорусы — 1,8 %, прочие — 3,0 % (финны, немцы, татары, латыши, литовцы, армяне, евреи, молдаване и др.). 14,1 % населения были дети до 14 лет включительно, трудоспособное население (возраст 15—64года) составляло 70,1 %, лица пенсионного возраста (65 лет и старше) — 15,7 %. Плотность населения составляла 120,3 чел./км² (самый густонаселённый уезд в стране).

Число жителей Харьюмаа на 1 января каждого года по данным Департамента статистики:

* по данным переписей населения

Данные переписи населения Эстонии 2021 года 
По данным переписи населения Эстонии 2021 года, в уезде Харьюмаа проживало  или 46,14 % населения Эстонии, из них  (60,57 %) — эстонцы,  (28,99 %) — русские,  (3,07 %) — украинцы, 7473 чел. (1,22 %) — белорусы, 4226 чел. (0,69 %) — финны, 1812 чел. (0,29 %) — латыши, 1572 чел. (0,26 %) — евреи, 1473 чел. (0,24 %) — немцы, 1386 чел. (0,23 %) — литовцы, 1306 чел. (0,21 %) — татары, 1218 чел. (0,2 %) — армяне, 1148 чел. (0,19 %) — поляки,  (3,04 %) — другие национальности, национальность 4969 человек (0,81 %) неизвестна.

Доля населения старше 65 лет в структуре населения уезда составляла 17,87 % населения (), а доля населения младше 15 лет — 17,32 % ().

Из  жителей уезда граждан Эстонии — 80,81 % (), лиц без гражданства — 6,49 % (), граждан России — 6,31 % (), граждан других стран — 6,3 % (), гражданство 471 человека 0,08 % неизвестно. В уезде проживает 56,52 % всех русских Эстонии, 47,5 % () всех граждан России, проживающих в стране, и 59,9 % () всех апатридов Эстонии.

Для  (57,69 % населения уезда) родным был эстонский язык, для  человек (35,92 %) — русский язык, для 8388 человек (1,36 %) — украинский язык, для 2947 человек (0,48 %) — английский язык, для 2567 человек (0,42 %) — финский язык, для 1113 человек (0,18 %) — испанский язык, для 1111 человек (0,18 %) — немецкий язык, для 1089 человек (0,18 %) — белорусский язык, для 1083 человек (0,18 %) — литовский язык, для 1056 человек (0,17 %) — латышский язык, для 840 человек (0,14 %) — французский язык, для 738 человек (0,12 %) — азербайджанский язык, для 620 человек (0,1 %) — армянский язык, для 466 человек (0,08 %) — татарский язык, для  человек (1,83 %) родной язык был иным, родной язык 5955 человек (0,97 %) неизвестен.

Административно-территориальное деление 
В состав уезда входят 4 города-муниципалитета и 12 волостей:

Города-муниципалитеты:
 Таллин
 Кейла
 Локса
 Маарду

Волости:
 Ания, включая город Кехра
 Виймси
 Йыэляхтме
 Кийли
 Козе
 Куусалу
 Ляэне-Харью, включая город Палдиски
 Раазику
 Раэ
 Саку
 Сауэ, включая город Сауэ
 Харку

С 1 января 2018 года уездные управы и, соответственно, должности старейшин уездов в Эстонии упразднены. Их обязанности переданы государственным учреждениям и местным самоуправлениям. До этого старейшиной уезда с 2009 года была Юлле Раясалу (Ülle Rajasalu).

До административно-территориальной реформы 2017 года уезд состоял из 6 городов и 17 волостей:

Города-муниципалитеты:
 Таллин
 Локса
 Маарду
 Палдиски
 Сауэ
 Кейла

Волости:
 Ания, включая город Кехра
 Аэгвийду
 Вазалемма
 Виймси
 Йыэляхтме
 Кейла
 Керну
 Кийли
 Козе
 Куусалу
 Нисси
 Падизе
 Раазику
 Раэ
 Саку
 Сауэ
 Харку

Известные уроженцы 
В уезде родились:
 Карл Фёдорович Багговут (1761—1812) —  генерал-лейтенант русской армии, герой наполеоновских войн.
 Тормис, Вельо (р.1930) — композитор, народный артист СССР (1987).
 Эрнесакс, Густав (1908—1993) — композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР (1956).

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт самоуправления Харьюского уезда